Симеон Атанасов Гърнев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Българския земеделски народен съюз.

Биография 
Симеон Гърнев е роден на 22 март 1887 година в неврокопското село Либяхово, тогава в Османската империя. Влиза във ВМОРО и участва в борбата на организацията с османската власт, като е привърженик на Яне Сандански и Димо Хаджидимов. По времето на Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 3 рота на 15 щипска дружина. Участва и в Междусъюзническата и в Първата световна война.

След войната става член на БЗНС и е избран за кмет на Либяхово при управлението на партията, а през 1922 година е избран за общински съветник. Работи за подобряване на състоянието на ниските класи и се противопоставя на ВМРО. След Деветоюнския преврат в 1923 година е уволнен като кмет. През септември 1923 година, в навечерието на комунистическото въстание, е арестуван. През май 1925 година е задържан от дейци на ВМРО при Дъбнишката акция на ВМРО, откаран в Дъбница, където е измъчван един месец и на 15 юни е убит в землището на Садово.

Родословие

Бележки 

Родени в Илинден
Български политици от Македония
Български революционери от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Български политици (1918 – 1945)
Дейци на ВМОРО
Санданисти
Дейци на БЗНС
Жертви на Дъбнишката акция на ВМРО
Кметове в България
Македоно-одрински опълченци